Richard Young peut désigner :
 Richard Young (1798-1861), sénateur de l'Illinois ;
 Richard Young (1975-), catcheur américain ;
 Richard Young, acteur américain ;
 Richard Young, musicien britannique.